Dinichthys (gr. "pez terrible") es un género de peces placodermos artrodiros que vivieron a finales del período Devónico (Famenniano) de Ohio y Tennessee, Estados Unidos. Era comparable en tamaño, forma y rol ecológico al mejor conocido Dunkleosteus. Fue descrito originalmente en 1868 por John Newberry sobre la base de un techo craneal incompleto y mandíbulas (AMNH 81), siendo un género mal conocido hasta el presente.

Durante la mayor parte del siglo XX, muchos grandes artrodiros fueron clasificados en este género, incluyendo especies ahora asignadas a Dunkleosteus, Eastmanosteus y Titanichthys. Actualmente se considera que Dinichthys es un género monotípico, abarcando sólo a su especie tipo, D. herzeri. De la misma forma, en un análisis de 2010 fue redefinida la familia Dinichthyidae, que anteriormente comprendía una amplia gama de géneros de artródiros, ahora sólo incluye al propio Dinichthys.

La especie tipo de Dunkleosteus fue originalmente descrita como D. terrelli por Newberry en 1873. Más tarde se descubrieron exoesqueletos completos de esta especie a principios del siglo XX D. terrelli sirvió como base de las reconstrucciones en vida del género, al contrario del mucho más fragmentario D. herzeri, incluso mucho después de que terrelli fue renombrado como Dunkleosteus por Jean Pierre Lehman en 1956. Como resultado, muchas ilustraciones que supuestamente representan a Dinichthys son realmente imágenes de Dunkleosteus

Referencias 

 Haaramo, Mikko (2005): Mikko's Phylogeny Archive: †Dinichthyloidea. Version of 2005-11-15. Retrieved 2007-9-13.

Arthrodira
Géneros de peces
Fósiles de América
Fauna del Devónico
Peces extintos